{{Кинематографист
| имя                  = Филлис Калверт
| оригинал имени       = 
| изображение          = Phyllis Calvert.jpg
| описание изображения = Фото Аллана Уоррена, 1974.
| имя при рождении     = Филлис Ханна БиклPhyllis Hannah Bickle
| профессия            = 
| годы активности      = 1927, 1933, 1935, 1939—1962, 1965—1973, 1981—2000
}}
Фи́ллис Ка́лверт (; ) — английская актриса театра, кино и телевидения.

 Биография 
Филлис Ханна Бикл родилась 18 февраля 1915 года в Челси (ныне — район Лондона). Училась в школе танцев Маргарет Моррис<ref>Филлис Калверт   на сайте bigredbook.info</ref> и во Французском институте, но полученная травма заставила её забыть о карьере танцовщицы. С 10-летнего возраста начала выступать на сцене, а в 12 лет впервые появилась на киноэкране, исполнив роль безымянной девочки в фильме . Однако ребёнком-актёром Филлис так и не стала: следующий раз она появилась на экране лишь шесть лет спустя, а её полноценная кино-карьера началась в 1939 году. Всего за 73 года карьеры (со значительными перерывами) Калверт появилась в 75 фильмах и сериалах.

После окончания Второй мировой войны Филлис с мужем переехали в Голливуд, однако, в отличие от многих британских актрис того времени, её кинематографическая карьера в США не задалась, и через некоторое время они вернулись на родину.

Личная жизнь и смерть 
В 1941 году Филлис вышла замуж за актёра, позднее — издателя и книжного антиквара  (1908—1957), с которым прожила в браке до самой его смерти. У пары осталось двое детей: Ауриоль (род. 1943) и Пирс (род. 1954). Во второй брак актриса не вступала.

Филлис Калверт скончалась 8 октября 2002 года в Лондоне от почечной недостаточности и хронического лимфолейкоза.

Номинации 
 1945 — актриса самых кассовых фильмов Великобритании по версии  — 5-е место.
 1946 — актриса самых кассовых фильмов Великобритании по версии Motion Picture Herald — 6-е место.
 1948 — Премия «Бэмби» в категории «Лучшая актриса» за роли в фильмах «» и «С незапамятных времён» — 2-е место.
 1953 — BAFTA в категории «Лучшая британская актриса» за роль в фильме .

Избранная фильмография 
Калверт была одной из главных звёзд так называемых  — серии мелодрам, выпущенных студией  в 1940-х годах.

Широкий экран 
 1940 — Предоставьте это Джорджу! / Let George Do It! / в советском прокате — Джордж из Динки-джаза — Мэри Уилсон
 1940 —  / Charley's (Big-Hearted) Aunt — Бетти Форсайт
 1941 —  / Kipps — Энн Порник (взрослая)
 1942 —  / Uncensored — Джули Ланвин
 1942 —  / The Young Mr Pitt — Элианор Эден
 1943 —  / The Man in Grey — Кларисса Марр
 1944 —  / Fanny by Gaslight — Фанни Хупер
 1944 —  / Two Thousand Women — Фрида Томпсон
 1945 —  / Madonna of the Seven Moons — Маддалина
 1945 —  / They Were Sisters — Люси Мур
 1946 —  / The Magic Bow — Джинне де Вермон
 1946 —  / Men of Two Worlds — доктор Кэролайн Мунро
 1947 —  / The Root of All Evil — Джеки Фэрниш
 1947 — С незапамятных времён / Time Out of Mind — Кейт Ферналд
 1948 —  / Broken Journey — Мэри Джонстоун
 1949 —  / My Own True Love — Джоан Клюз
 1949 —  / Golden Madonna — Патрисия Чендлер
 1950 —  / The Woman with No Name — Ивонн Уинтер
 1951 — Свидание с опасностью / Appointment with Danger — сестра Августина
 1951 —  / Mr. Denning Drives North — Кей Деннинг
 1952 —  / Mandy — Кристин
 1953 —  / The Net — Лидия Хитли
 1956 —  / It's Never Too Late — Лора Хэммонд
 1956 —  / Child in the House — Эвелин Эчесон
 1958 —  / Indiscreet — миссис Маргарет Мансон
 1960 —  / Oscar Wilde — Констанс Уайльд
 1965 —  / The Battle of the Villa Fiorita — Марго
 1968 —  / Twisted Nerve — Энид Дарнли
 1969 — О, что за чудесная война / Oh! What a Lovely War — леди Дороти Хейг
 1970 —  / The Walking Stick — Эрика Дейнтон
 1997 —  / Mrs Dalloway — тётушка Хелена

Телевидение 
 1963, 1972, 1975, 1978 —  / This Is Your Life — в роли самой себя (в 4 выпусках)
 1988 —  / The Woman He Loved — Мария Текская
 2000 — Убийства в Мидсомере / Midsomer Murders — Элис Блай (в 1 эпизоде)

Примечания

Ссылки 
 Филлис Калверт  на сайте bfi.org.uk
 Филлис Калверт  на сайте screenonline.org.uk
 Филлис Калверт  на сайте ''virtual-history.com

Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы
Умершие от почечной недостаточности
Умершие от хронического лимфолейкоза
Киноактрисы Великобритании
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы